Дворцов — фамилия:
 Дворцов, Анатолий (род. 1941) — советский футболист.
 Дворцов, Василий Владимирович (род. 1960) — русский прозаик, поэт, публицист.
 Дворцов, Владимир Гаврилович (род. 1924) — советский футболист.
 Дворцов, Николай Григорьевич (1917—1985) — советский писатель.